

Persone 
Altibano Maselli (1927) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
Augusto Maselli (1896-1968) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
Citto Maselli, propr. Francesco Maselli (1930) – regista italiano
Claudio Maselli (1950) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo mediano
Domenico Maselli (1933-2016) – politico e pastore protestante italiano
Franco Maselli (1932–...) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista o attaccante
Gianfranco Maselli (1929-2009) – compositore, organista e musicologo italiano

Pagine correlate 
Masella